Mineral se poate referi la una din substantivele comune sau numele proprii următoare:

 Mineral, substanțe naturale solide, mai rar fluide, alcătuite din unul sau mai multe elemente chimice
 Mineral Quantum, companie românească producătoare de ape minerale îmbuteliate

Localitate din Mexic 

 Mineral del Monte, statul Hidalgo, un sat din Mexic

Statele Unite ale Americii

Așezări 

 Mineral, statul , un loc desemnat de United States Census Bureau
 Mineral, statul , localitate rurală
 Mineral, statul , un târg (localitate urbană de ordin doi)
 Mineral Township, comitatul Venango, statul 
 Mineral Wells, oraș situat în comitatul Palo Pinto din statul

Comitate 

 Comitatul Mineral, numele a mai multor comitate din mai multe state americane

Râu 

 Râul Mineral din statul

Alte utilizări 

 Mineral (band), formație de indie/emo
 În Irlanda și Nigeria, o gamă de băuturi răcoritoare

Nume proprii